Іванов Федір Антонович (1940—2005) — український організатор сільськогосподарського виробництва, Герой України.
 Іванов Федір Сергійович (1897—1973) — генерал-лейтенант Збройних Сил СРСР.